Анатолий Иванович Махинько () — советский хоккеист, нападающий. Мастер спорта СССР (1977). Заслуженный тренер РФ (2015).

Биография 
Воспитанник СК ЧМЗ, тренер Н. И. Черненко. Начинал играть в командах второй лиги. С сезона 1969/70 — в «Металлурге» Челябинск. Сезон 1971/72 отыграл за «Сельхозвузовец». В 1972—1976 годах обучался в Карагандинском педагогическом институте, играл за местный «Строитель». 10 сезонов (1976/77 — 1985/86) отыграл в высшей лиге за челябинский «Трактор» — 400 игр, 161 (96+65) очков. Затем выступал в первой лиге за «Металлург» Челябинск (1986/87), был играющим тренеоом в команде второй лиги «Металлург» Магнитогорск (1987/88 — 1988/89).

Тренер (1989/90 — 1996/97, декабрь 2002 — апрель 2004) «Металлурга» Магнитогорск. Главный тренер «Металлурга-2» (1997/98 — 2001/02). Тренер в СДЮСШОР «Металлург» (Магнитогорск) с 2005.

Бронзовый призёр чемпионата СССР 1976/77.

Младший брат Сергей (род. 1955) — также хоккеист и тренер.

Ссылки 
 https://www.chelyabinskhockey.ru/pub/encyclopedia/makhinko-anatoliy-ivanovich-/
 Особое мнение. Анатолий Махинько: За тридцать лет не было и мысли покинуть Магнитку
 https://r-hockey.ru/people/coach/583-001-0006212-6/teams
 https://forchecking.ru/player.php?id=11676
 https://school.metallurg.ru/school/team/trenermahinko
 https://hctraktor.org/club/history/players/33617/
 https://hockey1946.ru/players/Makhinko_Anatoly_Ivanovich_16_10_1951

Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Челмет»
Игроки ХК «Сельхозвузовец»
Игроки ХК «Сарыарка»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Хоккейные тренеры СССР
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Металлург-2» Магнитогорск
Мастера спорта СССР
Заслуженные тренеры России
Выпускники Карагандинского педагогического института